Горайський — українське прізвище.

 Горайський Юрій Володимирович — вояк АТО, голова Збаразької РДА, загинув 4 березня 2016.

Див. також 
 Горайські.

Українські прізвища